Nebo je lahko:
 nebo: del atmosfere
 nebo (anatomija) - del ustne votline
 trdo nebo
 mehko nebo
 Nebo: gora v Jordaniji